Веркасенка — река в России, протекает в Крестецком и Новгородском районах Новгородской области. Впадает в озеро Ильмень. Длина реки составляет 13 км, при этом на большей части русло является пересыхающим. 

На реке стоит деревня Веркасье Зайцевского сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бассейн оз. Ильмень без рр. Мста, Ловать, Пола и Шелонь, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200512102000021760
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002176
 Код бассейна — 01.04.02.005
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Крестецкого района
Реки Новгородского района
Реки, впадающие в Ильмень